Пустовиты — топоним

Украина 
 Пустовиты — село,  Мироновский район,  Киевская область
 Пустовиты — село,  Кременчугский район,  Полтавская область